Даучхай, дааучхай (ဓအောက်ခြိုတ်) — да, звонкий альвеолярный взрывной, 19-я буква бирманского алфавита, в сингальском пали соответствует букве махапрана даянна, в тайском пали соответствует букве тхотхонг (флаг). Слова, начинающиеся на даучхай, в основном небирманского происхождения. Имена, начинающиеся на букву даучхай, могут даваться детям, родившимся в субботу.

Бирманский алфавит
Буквы пали